Сывдарма — топоним в России.

 Сывдарма — село в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Сывдарма — железнодорожная станция на линии Сургут — Салехард.